Alabashly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qasım İsmayılov, ort, Sjämkir, 
 Alabaşlı, ort, Samuch, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar